A cotovia-de-sidamo (Heteromirafra sidamoensis) é uma espécie de ave que, segundo a IUCN, entrou para a lista de animais ameaçados de extinção no ano de 2009. Esta espécie foi classificada como Criticamente Ameaçada por haver uma extensão territorial menor que 100 km², e além disto sua extensão está diminuindo progressivamente, e em consequência o número de animais maduros também decresce, chegando a menos de 250 animais. Pela degradação de seu habitat, é bem possível que a espécie seja extinta em dois ou três anos.

Ligações externas 
 

Alaudidae
Aves descritas em 1975